Kylian peut désigner :

Patronyme 
 Jiří Kylián (1947-), danseur et chorégraphe tchèque.

Prénom 
 Kylian Hazard (1995-), footballeur belge ;
 Kylian Mbappé (1998-), footballeur français.

Pseudonyme 
 Kylian'n (1979-), auteur-compositeur-interprète belge.